La journée mondiale de la dignité des victimes et de la traite d'êtres humains est une journée mondiale créée en 2005 et célébrée le 30 juillet.

Voir aussi

Liens internes 
 Traite des êtres humains

Liens externes 
 Site officiel
 INTERPOL apporte son soutien à la Journée mondiale de la dignité des victimes de la traite d’êtres humains
 Journée mondiale de la dignité des victimes de la traite d’êtres humains (article)

traite
Fête de juillet
Journée commémorative ou thématique
30 juillet